Николай Сванидзе:
 Сванидзе, Николай Карлович (род. 1955) — российский журналист, педагог, теле- и радиоведущий.
 Сванидзе, Николай Самсонович (1895—1937) — советский государственный и партийный деятель.